Diorama si può riferire a:

Arte 
 Diorama – utilizzato come sinonimo di ciclorama, stanza circolare con le pareti coperte da un disegno di una veduta a 360°

Cinema 

 Diorama – film diretto da Tuva Novotny, del 2022

Geografia 
 Diorama – municipio dello stato del Goiás (Brasile)

Tecnica 
 Diorama – un modo di rappresentare oggetti in scala ridotta a fini tecnici, di istruzione o divertimento

Letteratura 
 Diorama letterario, o semplicemente Diorama – rivista letteraria italiana

Musica 
 Diorama – gruppo musicale synth pop tedesco
 Diorama – album dei Silverchair del 2002
 Diorama – traccia dei Baustelle contenuta nell'album Fantasma del 2013